Рыба́к:
 Рыбак — человек, занимающийся рыболовством.
 «Рыбак» — бывшее название российского футбольного клуба «Океан».

Фамилия 
 Рыбак, Александр Игоревич (род. 1986) — норвежско-белорусский певец и скрипач, победитель конкурса песни «Евровидение 2009».
 Рыбак, Алексей Леонидович (1969—2000) — майор милиции, Герой России.
 Рыбак, Альберт Владимирович (род. 1973) — белорусский футболист и тренер.
 Рыбак, Анатолий Яковлевич (род. 1946) — советский футболист, молдавский тренер.
 Рыбак, Борис Моисеевич (1909—1961) — советский хозяйственный деятель, дважды лауреат Сталинской премии.
 Рыбак, Василий Иванович (род. 1983) — украинский футболист.
 Рыбак, Виктор Васильевич — белорусский дипломат.
 
 Рыбак, Вячеслав Васильевич (1950—2005) — российский учёный-приборостроитель.
 Рыбак, Иван Петрович (род. 1978) — украинский политический деятель.
 Рыбак, Игорь Михайлович (1934—2005) — советский тяжелоатлет, олимпийский чемпион (1956).
 Рыбак, Иссахар-Бер (1897—1935) — российский еврейский живописец, график и декоратор.
 
 Рыбак, Натан Самойлович (1913—1978) — украинский советский писатель.
  (1890—1973) — председатель уездного комитета Украинского национально-демократического объединения в Перемышле.
 
 Рыбак, Ульян Александрович (1920—2009) — Герой Советского Союза.

См. также 
 Король-Рыбак — персонаж легенд о рыцарях Круглого Стола, хранитель Святого Грааля.